(1827-1905), musicien anglais
 (1828-1913), homme politique américain
 John Williams Calkin (1909-1964), mathématicien américain (voir aussi Algèbre de Calkin)
Neil Calkin, mathématicien américain (voir Arbre de Calkin-Wilf)

Voir aussi